Brighton Rock (roman), roman van Graham Greene uit 1938
 Brighton Rock (1947), Britse film gebaseerd op de gelijknamige roman
 Brighton Rock (2010), Britse film gebaseerd op de gelijknamige roman
 Brighton Rock (Queen), nummer van Queen